Ben Coleman puede referirse a:

 Ben Coleman, jugador de básquetbol estadounidense.
 Ben Coleman, jugador de fútbol americano.
 Ben Coleman, Director de la Papua New Guinea Section, dependiente de División de Política Internacional del Departamento de Defensa de Australia.
 Ben Coleman Associates, empresa británica.